Jan Leszczyński (kasztelan brzeskokujawski) (?-1535) – kasztelan brzeskokujawski
 Jan Leszczyński (zm. 1589) – starosta radziejowski
 Jan Leszczyński (biskup kijowski) – ?-1657
 Jan Leszczyński z Leśnej – sędzia ziemski sanocki, podsędek sanocki, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Jan Leszczyński (1603-1678) – kanclerz wielki koronny, podkanclerzy koronny, wojewoda poznański, wojewoda łęczycki, marszałek dworu królowej Ludwiki Marii, kasztelan gnieźnieński, kasztelan śremski
 Jan Ignacy Leszczyński (zm. 1696/1697) – krajczy i podczaszy koronny
 Jan Ignacy Leszczyński – pułkownik powstania kościuszkowskiego
 Jan Tomasz Leszczyński (1812-1895) – kapucyn, pisarz
 Jan Leszczyński (1905—1990) - profesor filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyjaciel Stanisława Ignacego Witkiewicza 
 Jan Leszczyński (profesor) – 1930- polski specjalista w dziedzinie materiałoznawstwa elektrotechnicznego i nadprzewodnictwa, profesor Politechniki Łódzkiej
 Jan Leszczyński (muzyk ludowy) (1940–2017) – muzyk ludowy
 Jan Leszczyński (piłkarz) – 1946-2004

Przypisy